Копие може да се отнася до:

 Копие – вид оръжие
 Препис – писмено копие на литературно произведение
 Копие, фотокопие, ксерокопие – продукт на копирна машина, и процесът
 вадене на копие (дубликат), също копиране, размножаване
 Имитация – фалшиво копие (фалшификат)
 Пародия – комично копие на произведение на изкуството
 Макет – копие на оригинала в умален или увеличен мащаб.
 Официално копие – максимално доближаващи се до оригинала копия, най-често на уникални произведения на изкуството с цел експозиция.
 Резервно копие – архив на данни в информатиката

Вижте също 
 Бутафория